Ruda může být:

 ruda – hornina obsahující kovy
 železná ruda
 měděná ruda
 cínovec

názvy obcí

Název Ruda přijalo několik měst a obcí většinou kvůli výskytu a těžbě rudy v minulosti, která jim přinášela nebývalý rozvoj

 Ruda (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Ruda (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Ruda nad Moravou – obec v okrese Šumperk
 Železná Ruda – město v okrese Klatovy
 Ruda (Tvrdkov) – část obce Tvrdkov v okrese Bruntál
 Ruda (Krouna) – část obce Krouna v okrese Chrudim
 Nová Ruda (Vratislavice nad Nisou) – čtvrť v městské části Vratislavice nad Nisou krajského města Liberec
 Ruda (Itálie) – obec v regionu Furlánsko-Julské Benátsko v Itálii
 Ruda (Ukrajina) – vesnice ve Lvovské oblasti na Ukrajině
 Ruda (Švédsko) – město ve Švédsku
 Ruda (Hunedoara) – vesnice v župě Hunedoara v Rumunsku
 Ruda (Vâlcea) – vesnice v župě Vâlcea v Rumunsku
 Ruda – slovinský název rakouské obce Ruden v Korutansku
 Nowa Ruda (Nová Ruda) – město v Dolnoslezském vojvodství v  Polsku
 Ruda Śląska (Slezská Ruda) – město ve Slezském vojvodství v Polsku
 Wał-Ruda – obec v Malopolském vojvodství v Polsku

jiné geografické objekty
 Ruda (přítok Odry) – řeka ve Slezském vojvodství v Polsku
 Ruda (přítok Narewu) – říčka v Podleské vojvodství v Polsku
 Ruda (národní přírodní památka) – chráněné území v CHKO Třeboňsko
 Ruda (rybník) – rybník u Třeboně
 Ruda u Kojákovic – přírodní rezervace v CHKO Třeboňsko
 Ruda (ostrov) – ostrov v Chorvatsku

jméno
 domácké podoba mužského křestního jména Rudolf
 Ruda z Ostravy – Michal Kavalčík (* 1975) – český herec, zpěvák a moderátor

jiné
 Ruda (plemeno) – plemeno ovcí

Související články 
 Rudná
 Rudá

Externí odkazy 
 
 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno